Richard Bingham (2. hrabia Lucan)
 Richard Bingham (7. hrabia Lucan)